Waterdunen peut se référer à:

 Waterdunen, une ancienne île
 Waterdunen, une zone protégée et récréative